České příjmení Kučera či Kučerová mělo v roce 2011 v Česku 31 253 osob, nejvíce v Praze (3 415).

Známí nositelé tohoto příjmení:

základní tvar
 Adam Kučera (* 1993) – český fotbalový záložník
 Alois Kučera (1905–1962) – český malíř, grafik, fotograf, typograf a výtvarný pedagog
 Antonín Kučera – více osob stejného jména
 Bohumil Kučera – více osob stejného jména
 Bohuslav Kučera (1923–2006) – český a československý politik, ministr, poúnorový a normalizační poslanec ČSS a předseda ČSS v letech 1968–1989
 Ctirad Kučera (1931–2009) – český vysokoškolský učitel, jazykovědec a překladatel
 Eduard Kučera (* 1953) – český podnikatel
 Emanuel Kučera (1879–1948) – český a československý politik, meziválečný senátor za KSČ
 Felix Kučera (1892–1980) – československý politik a poslanec
 František Kučera (* 1968) – československý hokejista
 Fráňa Kučera (1897–1929) – český básník a spisovatel
 Igor Kučera (* 1955) – český vědec a vysokoškolský pedagog
 Ivo Kučera (* 1947) – český herec, publicista, skladatel a dramatik
 Jakub Kučera – reprezentační trenér moderního pětiboje z ASC Dukla
 Jakub Kučera (golfista) – golfový trenér
 Jan Kučera – vícero nositelů
 Jan P. Kučera (* 1948) – český historik
 Jaroslav Kučera – vícero nositelů
 Jáchym Kučera (* 1991) – český divadelní a filmový herec
 Jindřich Kučera – vícero nositelů
 Jiří Kučera – více nositelů
 Joe Kučera (Josef Kučera; * 1943) – český jazzový saxofonista a flétnista
 Josef Kučera – více nositelů
 Karel Kučera – více nositelů
 Karol Kučera (* 1974) – slovenský tenista
 Ladislav Kučera, – vícero nositelů
 Martin Kučera – vícero nositelů
 Matúš Kučera (* 1932) – slovenský historik a politik
 Michal Kučera (* 1968) – český politik
 Milan Kučera – vícero nositelů
 Miloslav Kučera – vícero nositelů
 Miroslav Kučera – vícero nositelů
 Mojmír Kučera (* 1973) – televizní režisér
 Oldřich Kučera (1914–1964) – československý hokejista
 Oldřich Kučera (farář) (1910-1945) – český farář, autor mše Missa Sancta, odbojář
 Otakar Kučera (1906–1980) – československý lékař
 Otmar Kučera (1914–1995) – generál, český stíhací pilot, v letech 1944–1945 velitel 313. stíhací perutě RAF
 Oton Kučera (1857–1931)– chorvatský astronom
 Pavel Kučera – více osobností stejného jména
 Petr Kučera – vícero nositelů
 Radim Kučera (* 1974) – český fotbalový obránce
 Roman Kučera – vícero nositelů
 Rudolf Kučera – více osobností stejného příjmení
 Stanislav Kučera (* 1945) – slovenský a československý politik, po sametové revoluci poslanec FS za KDH
 Stanislav Kučera (fotbalista) (* 1980) – český fotbalista
 Štěpán Kučera – více nositelů jména
 Tomáš Kučera – více nositelů jména
 Václav Kučera – více nositelů jména
 Vladimír Kučera – vícero nositelů
 Vlastimil Kučera (* 1947) – český fotbalista
 Vojtěch Kučera (* 1975) – český básník a editor
 Zbyněk Kučera (malíř) – český výtvarný umělec
 Zdeněk Kučera – více osobností, viz rozcestník

ženský tvar s přechýlením
 Alena Kučerová (* 1935) – česká grafička
 Adriana Kučerová (* 1976) – slovenská sopranistka
 Hana Kučerová-Záveská (1904–1944) – česká architektka, návrhářka nábytku a publicistka
 Lenka Kučerová – česká operní pěvkyně
 Magdalena Kučerová (* 1976) – bývalá německá tenistka českého původu, profesionální kariéru ukončila v roce 2008
 Marta Kučerová – česká zpěvačka, zakladatelka skupiny Kučerovci
 Nikol Kučerová (* 1989) – česká lyžařka
 Stanislava Kučerová (1928–2017) – česká házenkářka
 Tereza Kučerová – česká herečka, filmová výtvarnice a režisérka animovaných filmů

jiný význam
 synonymum pro vlnité a zkoucené kadeře vlasů – kučery

podobná příjmení
 Bohumil Kučerka (* 1949) – slovenský fotbalista

Externí odkazy 
 Příjmení.cz – výkladový slovník českých příjmení, četnost příjmení v ČR, významné osobnosti